

Sigle 
 Mass storage system
 Maximum Segment Size – massima quantità di dati che un sistema di comunicazione può inserire in un singolo pacchetto
 Mobile Servicing System – componente della Stazione Spaziale Internazionale
 Modello Solare Standard (in lingua inglese: SSM, Standard Solar Model)
 Movimento Scout Svizzero
 Multi-Spectral Scanner – sistema di scanner multispettrale adottato sui satelliti Landsat
 Mixed Self-defence System – Sistema di difesa personale che raggruppa singole tecniche prelevate da discipline già esistenti
 Measurement Space Solution – Soluzione del retrieval di profili verticali atmosferici nello spazio vettoriale della misura
 Mobile Satellite Services
 Milieu Souterrain Superficiel – Ambiente sotterraneo superficiale

Codici 
 MSS – codice aeroportuale IATA dell'International Airport-Richards Field di Massena (Stati Uniti)
 mss – codice ISO 639-3 della lingua masela occidentale

Altro 
 mss – abbreviazione di manoscritto